Die glorreichen Sieben steht für:

 Die glorreichen Sieben (1960), US-amerikanischer Film von John Sturges
 Die glorreichen Sieben (2016), US-amerikanischer Film von Antoine Fuqua
 Die glorreichen Sieben (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1998 bis 2000)

Siehe auch:

 Die Glorreichen, französischer Film von Henri Verneuil (1984)